Kostel svatého Václava ve Václavicích může být:

 Kostel svatého Václava (Václavice u Benešova) – okres Benešov, arcidiecéze pražská
 Kostel svatého Václava (Václavice u Náchoda) – okres Náchod, diecéze královéhradecká

Podobné 
 kostel svatého Václava (Václavovice) – okres Ostrava-město, diecéze ostravsko-opavská

Václavice